Потанцюймо

Фільми 
 Потанцюймо? () — фільм американського кінорежисера Марка Сендріча. Прем'єра в США відбулася 7 травня 1937 року.
 Потанцюймо? () — фільм японського кінорежисера Масаюкі Суо. Прем'єра в Японії відбулася 27 січня 1996 року.
 Потанцюймо? () — фільм американського кінорежисера Пітера Челсома. Прем'єра в США відбулася 15 жовтня 2004 року.
 Танцюймо (, ) — фільм індійського кінорежисера Аніла Мехта. Прем'єра в США відбулася 30 листопада 2007 року.

Музика 
 "Shall We Dance?" - альбом Джека Джоунза
 "Shall We Dance?" - пісня з мюзиклу "Король і я".
 "Shall We Dance?" — сингл Брема Чайковського

Книги 
 Потанцюймо. Вітчизняна політика в Канаді () — праця політичного філософа Чарльза Блатерґа, в якій ідеться про залаштункову роботу канадського уряду. Книга вийшла у 2003 році.

Телебачення 
 Потанцюймо — реаліті-шоу філіппінської телекомпанії "Associated Broadcasting Company"
 Потанцюймо () — телесеріал телеканалу "Disney Channel"